

Лисакув — село в гміні Вулька Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Лисакув — село в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Лисакув — село в гміні Заклікув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Лисакув — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства